Попкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Попкова, Валентина Тимофеевна (1924—2006) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Попкова, Вера Ивановна (1943—2011) — советская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в Мехико.
 Попкова, Елена Николаевна (род. 1955) — советская легкоатлетка.
 Попкова, Людмила Ивановна (род. 1937) — советская баскетболистка.
 Попкова, Наталья Владимировна (род. 1988) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние и длинные дистанции. Топоним 
 Попкова — деревня в Карачевском районе Брянской области, в составе Бошинского сельского поселения.